Villeta es un topónimo que puede hacer referencia a:

 Villeta, municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca.
 Villeta, una ciudad paraguaya ubicada en el Departamento Central.